Мокрый Лог — топоним в России:

 Мокрый Лог — река в Ростовской области.
 Мокрый Лог — посёлок в Ростовской области.
 Мокрый Лог — хутор в Валуйском районе Белгородской области.

См. также 
 Лог